Die All England 1920 fanden vom 2. bis zum 7. März 1920 in London statt. Es war die 17. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum sechsten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Der Titel des kriegsbedingt sechs Jahre zurückliegenden Turniers konnte im Mixed verteidigt werden. Archibald Frank Engelbach trat bei diesem Turnier als A. Fee an, George Alan Thomas als George Allen.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1920
1920
Sportveranstaltung in der City of Westminster